Niemcy:
 Riede – dzielnica gminy Bad Emstal w powiecie Kassel,  w kraju związkowym Hesja
 Riede – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Verden

Osoby:
 Frank Riede – niemiecki aktor i reżyser

Zobacz też:
 Rieden